Eddo steht für:  
 die Nutzpflanze Taro, auch genannt Eddo
 Reni Eddo-Lodge (* 1989), britische Kolumnistin und Schriftstellerin
 Eddo Rosenthal (* 1947), niederländischer Journalist
 EDDO (Extreme Detached Disk Object) in der Astronomie, siehe Liste von transneptunischen Objekten

Eddo ist eine alternative Schreibweise für: 
 Heddo (697–776, auch Eddo), Bischof von Straßburg  
 Walid Eido (1942–2007, auch Walid Eddo), libanesischer Politiker